

Codici 
 UNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qacha's Nek (Lesotho)
 UNE – organizzazione di rifugiati spagnoli antifascisti spagnoli in Francia durante la seconda guerra mondiale
 UNE – Ubuntu Netbook Edition una versione di GNU/Linux specificatamente sviluppata per computer di tipo netbook
 Asociación Española de Normalización

Geografia
 Une – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca